Проспект Сююмбике — одна из четырёх главных магистралей Нового города в Набережных Челнах. Проходит через Автозаводский и Центральный районы города.

История 

Строительство проспекта Сююмбике, велось одновременно со строительством жилых массивов Нового города — в 1970-х годах. До 1992 года этот проспект носил название «Ленинский», однако по ходатайству городской комиссии по топонимике, архитектуре и искусству был переименован в проспект Сююмбике — в честь полулегендарной женщины в истории булгар и их потомков-татар, царицы Сююмбике (1516—1566) — правительницы Казанского ханства в 1549—1551 годах.

Расположение и благоустройство 
Проспект Сююмбике является одним из центральных проспектов в новой, северо-восточной части города Набережные Челны. Проспект берёт своё начало от пересечения с проспектом Дружбы народов и заканчивается пересечением с проспектом Яшьлек. Вдоль проспекта расположены 11, 41, 16, 14, 19, 43, 45, 21, 20, 47, 23, 24, 49, 25, 51 жилые комплексы. Проспект Сююмбике — один из благоустроенных проспектов города, на котором ещё предстоит построить новый деловой центр Набережных Челнов «Chelny-Сity». Сегодня это широкая улица с двухсторонним движением и многоэтажными домами. Протяжённость проспекта составляет около 5,6 км. Ширина проезжей части — по три полосы в каждую сторону. На протяжении проспекта имеются два подземных пешеходных перехода, а также шесть светофоров. Интенсивность движения на проспекте составляет 1450 авт./час, пропускная способность — 3850 авт./час. Дорожные пробки для этого проспекта не характерны. Даже в час пик ситуация здесь намного лучше, нежели на других центральных автомагистралях. В 2015 году был произведен капитальный ремонт проспекта Сююмбике на общую сумму 660 млн рублей. Было положено  асфальтобетонного покрытия, заменено 3 км бортового камня, отремонтированы 134 дождеприемных колодцев, устроено 3 км тротуаров, установлено 28 остановочных павильонов нового образца и 1026 новых дорожных знаков.

Архитектура и значимые объекты 

На проспекте Сююмбике расположены сравнительно новые здания и сооружения, среди которых имеются как дома конца 1970-ых — начала 1980-х, так и современные многоквартирные дома. Здесь находится одно из самых высоких сооружений города — 25-этажный жилой дом 19/01, а также 24- и 18-этажные башни жилого комплекса «Сююмбике». Необычным строением отличается дом, прозванный в народе «домом-книжкой». В начале 21 века на проспекте появились здания банка «Девон-кредит», торговых центров «Апельсин» и «Бахетле». Инфраструктура проспекта включает различные социальные объекты, административные и культурно-бытовые учреждения: к примеру, администрацию города, ледовый дворец, сбербанк, торговые центры различного ценового уровня.

С 2009 года на проспекте Сююмбике рядом со зданием администрации города ведётся строительство крупнейшей в Татарстане соборной мечети «Джамиг», включающей в себя пятиэтажное здание мечети с четырьмя минаретами, исламское учебное заведение, гостиницу, кафе, торговые точки.

Общественный транспорт 
Общественный транспорт на проспекте Сююмбике представлен автобусами, маршрутными такси и трамваями.

В 2006 году на проспекте Сююмбике был введён новый 2-х километровый участок трамвайных путей — от пересечения с проспектом Вахитова до пересечения проспектом Беляева.
В 2014 году была введена в эксплуатацию трамвайная ветка от 16-го комплекса до Пединститута, проходящая до конца проспекта Сююмбике и далее через проспект Мира и Набережночелнинский проспект до улицы Низаметдинова. Линия связала Новый город с исторической частью Челнов по кратчайшему пути.

Ежегодно 9 мая начиная c 2009 года на остановке «Пушкинская», расположенной на проспекте Сююмбике, проходит флешмоб «Магнитный трамвай».

Галерея

См. также 
 Проспект Московский
 Проспект Мира
 Проспект Чулман

Примечания

Ссылки 
 Виртуальная фотоэкскурсия по проспекту Сююмбике на сайте Яндекс Панорамы

Улицы Набережных Челнов